A 2022-es Tour a sorozat történetének 43. versenye, amit 2022. május 11. és május 15. között bonyolítottak le az UCI Europe Tour részeként. A verseny többnapos országútikerékpár-verseny, mely 2022-ben öt szakaszból áll. A befutó ebben az évben a Kékestetőn volt, ami egyben az összesített győzelemről is döntött. A verseny teljes hossza 905 km, az összesített szintkülönbség 6477 méter.
A verseny ebben az évben is a Giro d' Italiával párhuzamosan került megrendezésre. Tekintettel arra, hogy a Giro 2022-ben Budapestről rajtolt, pár nappal a Tour de Hongrie megkezdése előtt, ezért a jó logisztikának köszönhetően (a csapatok felszerelése helyben volt) rekordszámú nevezés érkezett a legnagyobb WorldTeam csapatok részéről, összesen 11 "elsőosztályú" csapat vesz részt a versenyen az alacsonyabb osztályban szereplők mellett.

Indulók
2022 áprilisában a Lotto Soudal megbetegedések miatt visszalépett, ezért csak 23 csapat indul a versenyen. Valamennyi csapat hat-hat versenyzővel vág neki a versenynek.

Szakaszok

Útvonal

Az útvonalat 2022. február 25-én jelentették be. 

1. szakasz: Csákvár – (Bicske – Biatorbágy – Etyek – Felcsút)×3 – Csákvár – Zámoly – Székesfehérvár
2. szakasz: Karcag - Tiszaörs – Tiszafüred – Tiszavalk – Ároktő – Hejőbába – Tiszaújváros – Görbeháza – Balmazújváros – Hajdúszoboszló
3. szakasz: Sárospatak – Erdőbénye – Boldogkőváralja – Mád – Tokaj – Ibrány – Kemecse – Nyíregyháza
4. szakasz: Kazincbarcika – Alsószuha – Ózd – Farkaslyuk – Szilvásvárad – (Dédestapolcsány – Vadna - Kazincbarcika – Tardona – Dédestapolcsány)×2 – Vadna – Kazincbarcika
5. szakasz: Miskolc – Lillafüred – Hollóstető – Eger – Sirok – Kisnána – Mátrafüred – Mátraháza – Parádfürdő – Kisnána – Mátrafüred – Kékestető

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

Végeredmény

Jegyzetek

Hongrie
Tour de Hongrie